Närten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Närten (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (24,9 ha)
Närten (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (19,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn